Joséphine Baker le musical est une comédie musicale écrite et composée par Jean-Pierre Hadida précédemment auteur de Anne le musical (2009) et MADIBA le musical (2016) et créée le 3 juin 2022 à la Nouvelle Eve à Paris.

Cette œuvre en 2 actes retrace la vie de la grande artiste franco-américaine. D’abord son enfance à Saint Louis dans le Missouri où descendante d’esclave, elle devient danseuse et part à Broadway. Elle enchaîne à Paris avec la revue nègre et deviendra l’icône des années folles. Joséphine entre dans la résistance pendant la seconde guerre mondiale, sera espionne au service de la France libre. Après la victoire, médaillée, elle militera contre le racisme. Ruinée par son train de vie fastueux au Château des Milandes et les frais qu’engendrent l’adoption de ses 12 enfants , elle fait un retour triomphal sur les planches et décédera à 69 ans quelques jours après sa première au théâtre Bobino.

C’est cette histoire à travers des compositions originales de Jean-Pierre Hadida et ses plus célèbres chansons qui est retracée dans cette pièce de théâtre musicale.

Le théâtre Bobino, lieu symbolique de sa carrière accueille le spectacle a l’automne 2022.

Distribution (la Nouvelle Eve et Bobino)  

C’est l’artiste Nevedya qui a été choisie pour interpréter le rôle de Joséphine Baker.

Joseph Cange : le vieux Billy et le docteur Martin Luther King jr .

Pénélope Beaulieu : Caroline Dudley, Grace de Monaco. 

César Vallet :  Pépito, Jo Bouillon.

Ursula Ravelomanantsoa : la mère de Joséphine.

Vincent Cordier : Jean-Claude Brialy, Paul Colin, Jean Gabin.

Coline Perrocheau : Miss Kaiser. 

Les pianistes qui jouent en live et interprètent Vincent Scotto sont Raphaël Bancou ou Jean-Pierre Hadida.

Liens externes 
https://www.cnews.fr/culture/2022-05-14/lincroyable-vie-de-josephine-baker-sur-scene-1214790?amp

https://m.youtube.com/watch?v=xSGB6yMhNs4

https://m.youtube.com/watch?v=pvNYvCQlO_8

https://www.theculturenews.com/amp/j-ai-assiste-a-la-premiere-du-tres-attendu-josephine-baker-le-musical-a-la-nouvelle-eve

Comédie musicale française